|-
| 172601 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172602 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172603 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172604 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172605 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172606 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172607 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172608 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172609 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172610 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172611 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172612 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172613 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172614 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172615 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172616 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172617 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172618 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172619 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172620 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172621 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172622 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172623 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172624 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 172625 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172626 - ||  || 1 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 172627 ||  || 9 decembrie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 172628 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172629 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 172630 - ||  || 15 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172631 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172632 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172633 - ||  || 20 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 172634 - ||  || 17 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 172635 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172636 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172637 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172638 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172639 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172640 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172641 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172642 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172643 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172644 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172645 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172646 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172647 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172648 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172649 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172650 - ||  || 20 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172651 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172652 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172653 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172654 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172655 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172656 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172657 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172658 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172659 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172660 - ||  || 21 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172661 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172662 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172663 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172664 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172665 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172666 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172667 - ||  || 24 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172668 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172669 - ||  || 27 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172670 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172671 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172672 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172673 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172674 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172675 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172676 - ||  || 30 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 172677 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172678 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172679 - ||  || 27 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172680 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172681 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172682 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172683 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172684 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172685 - ||  || 30 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172686 - ||  || 26 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 172687 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172688 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172689 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 172690 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172691 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172692 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172693 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172694 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172695 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172696 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172697 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172698 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172699 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172700 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-